Ива́н Петро́вич Петро́в:
 Петров, Иван Петрович (1818—1887) — действительный статский советник, археограф.
 Иванов, Иван Петрович (в монашестве Владимир; 1828—1897) — архиепископ Казанский и Свияжский, духовный писатель, миссионер.
 Петров, Иван Петрович (1893—1938) — председатель ревкома Марийской автономной области.
 Петров, Иван Петрович (1905—1963) — советский военный деятель, полковник (1943).
 Петров, Иван Петрович (1907 — после 1954) — председатель Ленинградского облисполкома.
 Петров, Иван Петрович (1908—1960) — советский военный деятель, полковник (1942).
 Петров, Иван Петрович (1914—1984) — командир танковой роты, Герой Советского Союза.
 Петров, Иван Петрович (1926—2012) — театральный режиссёр, народный артист России.